Schartz ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Schartz (Politiker, 1962) (* 1962), deutscher Politiker (CDU); Sohn von Günther Schartz sen.
 Günther Schartz (Politiker, 1930) (1930–2007), deutscher Politiker (CDU), MdB